Ниренберг — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Ниренберг, Владимир Исаакович (1939—2004) — русский поэт.
 Ниренберг, Луис (1925—2020) — американский математик канадского происхождения.
 Ниренберг, Маршалл (1927—2010) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии.
 Ниренберг, Сергей Маркович (впоследствии сменил фамилию на Нюренберг, 1864—1933) — российский и латвийский журналист, общественный деятель, отец Е. С. Булгаковой.
 Ниренберг, Фанни Ефимовна (в девичестве Липец; 1885—1938) — советский деятель юстиции, исполняющая обязанности прокурора РСФСР.
 Ниренберг, Уильям (1919—2000) — американский физик-теоретик и океанограф.

 См. также
 Нюренберг